Анна Броше (1967, Москва) — российская художница.

Биография 
Родилась в Москве в 1967 году. В 1988 году закончила Московское художественное училище имени Калинина. В 1995 году закончила Московский полиграфический институт по специальности художник-график. За дизайн альбома, посвященного 600-летию Сретения Иконы Владимирской Богоматери, художница получила Государственную премию Ивана Федорова. Живёт и работает в Москве.

Работы находятся в собраниях 
 Московский музей современного искусства, Москва.
 Галерея Гараж на Николиной Горе, Москва.

Персональные выставки 
 2006 — «Читай по губам». Bereznitsky Gallery, Киев.
 2006 — «Читай по губам. Тени шепота». Морс Завод, бывшая синагога, Фестиваль Современного Искусства Арт-местечко: Шаргород, Украина.
 2005 — «В рамках тела». Новая Академия, Санкт-Петербург.
 2005 — «За зеркалом». Галерея «V P студия» (В рамках параллельной программы. 1 московская биеннале современного искусства), Москва.
 2003 — «Верить в красоту?». Галерея «V P студия», Москва.

Избранные групповые выставки 
 2013 — «Сны для тех, кто бодрствует». Московский музей современного искусства

Цитаты

Ссылки 
 Персональный сайт Анны Броше
 Первая выставка столичной художницы Анны Броше

Примечания

Источники 
 Собств. корр. Анна Броше в Галерее VP // Weekend. — 2003. — 11 дек.

Художники России